

Persone 
Adriana Grasso – cestista italiana
Aldo Grasso – giornalista e critico televisivo italiano. 
Angelo Grasso – impresario teatrale italiano
Anna Nicolosi Grasso – politica italiana, deputata PCI
Augusto Grasso – compositore italiano
Biagio Grasso – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Cristofaro Grasso – pittore italiano
Emanuele Grasso – pittore italiano
Filippo Grasso – pugile italiano
Francesco Grasso – scrittore italiano, nei generi di fantascienza e romanzo storico
Gabriele Grasso – geografo italiano
Gaetano Grasso – politico, accademico, imprenditore italiano 
Giorgio Grasso – pilota motociclistico italiano
Giovanni Grasso – giornalista italiano
Giovanni Grasso –  impresario teatrale italiano
Giovanni Grasso – politico italiano
Giovanni Grasso – poeta italiano del XIII secolo
Giovanni Grasso junior – attore italiano
Giovanni Grasso senior – attore italiano
Giuseppe Paolo Maria Grasso – critico letterario, traduttore e filologo italiano
Mario Grasso – poeta, scrittore, saggista, giornalista italiano
Pietro Grasso – magistrato e politico italiano
Pietro Giuseppe Grasso – giurista, accademico, Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
Sebastiano Grasso – cestista
Silvana Grasso – scrittrice e politica italiana
Tiziana Grasso – velocista italiana
Vincenzo Grasso – imprenditore italiano, vittima della 'Ndrangheta

Altro 
Grasso – cognome italiano
Grasso – tipo di lubrificante
Grasso – nome colloquiale del tessuto adiposo
Grasso – frazione del comune di Taleggio

Pagine correlate 
Grassi

Altri progetti